This Beautiful Mess — второй альбом американской группы Sixpence None the Richer, выпущенный в 1995 году.

Список композиций 
Все песни написаны Matt Slocum, кроме обозначенных особо

 «Angeltread» — 3:28
 «Love, Salvation, the Fear of Death» (James Arhelger, Slocum) — 3:51
 «Bleeding» — 5:04
 «Within a Room Somewhere» — 5:06
 «Melting Alone» — 4:03
 «Circle of Error» — 5:04
 «The Garden» (Arhelger, Dale Baker, Leigh Bingham, Slocum) — 4:03
 «Disconnect» (Tess Wiley) — 4:20
 «Thought Menagerie» — 3:11
 «Maybe Tomorrow» — 4:22
 «Drifting» — 3:42
 «I Can’t Explain» — 3:25

Альбомы 1995 года
Альбомы Sixpence None the Richer